Sansan kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sansan, departementet Gers i regionen Occitanien,

Iran 

 Sānsan, ort, Zanjan, 

Robotskapade Iranförgreningar